Le prieuré de Saint-Rémy est un prieuré situé à Saint-Rémy-la-Varenne, en France.

Localisation 
Le prieuré est situé dans le département français de Maine-et-Loire, sur la commune de Saint-Rémy-la-Varenne.

Description

Historique 

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1955 et classé en 1957.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de Maine-et-Loire

Liens externes

Références 

Monument historique en Maine-et-Loire
Monument historique classé en 1955
Monument historique classé en 1957
Saint-Remy